N95 steht für:

 Nokia Nseries#Nokia N95, ein Mobiltelefon des finnischen Herstellers Nokia
 N95-Maske, eine Atemschutzmaske entsprechend US-amerikanischen Standard